Карабузино — топоним в России:

 Московская область
 Карабузино — деревня в Волоколамском районе.
 Тверская область
 Карабузино — деревня в Кашинском районе.
 Карабузино — деревня в Кесовогорском районе.